VC Groot-Bijgaarden was een Belgische voetbalclub uit Groot-Bijgaarden. De club sloot in 1956 aan bij de KBVB met stamnummer 5981. 

In 2013 fuseerde de club met Dilbeek Sport tot VC Groot Dilbeek.

Geschiedenis 
De club werd opgericht op 3 september 1956 en sloot een maand later aan bij de KBVB. 

Het eerste seizoen in officiële competitie was 1956-1957 in Derde Provinciale, toen de laagste reeks in Brabant. Toen in 1968 Vierde Provinciale werd ingevoerd als onderste reeks, kwam VC Groot-Bijgaarden daar terecht.

Daar speelde de club meteen een vooraanstaande rol en in 1971 werd men kampioen in Vierde Provinciale B. 

Na twee seizoenen in de middenmoot kon VC Groot-Bijgaarden in 1974 de degradatie niet vermijden. 

Het verblijf in Vierde Provinciale duurde tot 1981 toen men kampioen werd van Vierde Provinciale H. De volledige jaren tachtig zouden in Derde Provinciale verlopen, met een derde plaats in 1984 en 1985 als mooiste resultaten.

In 1990 degradeerde moest men terug naar Vierde Provinciale, waar in 1993 een derde kampioenstitel werd behaald en de terugkeer naar Derde Provinciale mocht worden gevierd.

Eind jaren negentig brak de mooiste periode uit de clubgeschiedenis aan, in 1999 eindigde Groot-Bijgaarden als tweede in de reeks, met gelijke punten met kampioen Mazenzele, maar twee gewonnen wedstrijden minder verhinderden een historische promotie naar Tweede Provinciale. Die promotie kwam er een jaar later met een tweede plaats na Ternat wel.

Tweede Provinciale bleek echter te hoog gegrepen voor de club en men degradeerde meteen.

Het sportieve verval zette zich door en in 2005 volgde een nieuwe degradatie en belandde VC Groot-Bijgaarden in Vierde Provinciale.

Daar zou de club blijven tot 2013 toen de club fuseerde met Dilbeek Sport tot VC Groot Dilbeek en het eigen stamnummer moest opgegeven worden. De club speelde zijn laatste thuiswedstrijd op 5 mei 2013 tegen Ritterklub VSV Jette.

Resultaten 

Groot-Bijgaarden
Sport in Dilbeek
Sportvereniging in Vlaams-Brabant